Chicxulub es un topónimo en idioma maya que puede referirse a:

 Chicxulub Puerto, localidad en el estado de Yucatán, 8 km al oriente del Puerto de Progreso, epicentro del Cráter de Chicxulub;
 Chicxulub cráter, cráter producto del impacto de un asteroide, hace 65 millones de años, cuyo efecto fue la desaparición de los dinosaurios;
 Chicxulub Pueblo (municipio), uno de los 106 municipios de Yucatán;
 Chicxulub Pueblo, localidad de Yucatán, cabecera del municipio homónimo.